Ukrajinske (; ) ist ein Dorf im Südosten der ukrainischen Oblast Tschernihiw mit etwa 650 Einwohnern (2001). 

Das erstmals 1629 schriftlich erwähnte Dorf
ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 55,13 km² großen Landratsgemeinde im Westen des Rajon Talalajiwka, zu der noch die Dörfer Sajmyschtsche (, ) mit etwa 150 Einwohnern, Nowa (, ) mit etwa 10 Einwohnern und Step (, ) mit etwa 20 Einwohnern gehören.

Die Ortschaft liegt 21 km westlich vom Rajonzentrum Talalajiwka und etwa 180 km südöstlich vom Oblastzentrum Tschernihiw.

Söhne und Töchter der Ortschaft 
 Wassyl Horlenko (1853–1907), ukrainischer Schriftsteller, Literaturkritiker, Kunsthistoriker, Volkskundler und Ethnograph.
 Iwan Sabijaka (; * 1953), ukrainischer Historiker, Schriftsteller, Sprachwissenschaftler, Journalist und Sozialaktivist

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tschernihiw
Ersterwähnung 1629
Rajon Talalajiwka